Gens bezeichnet:

 Gens („Geschlecht“) – im Römischen Reich zunächst eine Großfamilie, später auch barbarische Völkerschaften

Gens ist Familienname folgender Personen:

 Antonio Gens – spanischer Bauingenieur
 Gregor Gens († 1701) – deutscher Benediktinerabt
 Jacob Gens (1905–1943) – Vorsitzender des Judenrats im Ghetto Wilna
 Josef Gens (* 1943), deutscher Diplom-Ingenieur und Hobby-Archäologe
 Thomas Gens – deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister der Gemeinde Hiddensee
 Véronique Gens (* 1966) – französische Sopranistin
 Xavier Gens (* 1975) – französischer Filmregisseur

Siehe auch:

 Geens